Faustmusik – ścieżka dźwiękowa do przedstawienia teatralnego pt.: „Faust-Mein Brustkorb:Mein Helm” autorstwa Wernera Schwaba, na podstawie sztuki Faust Goethego.

W rolach głównych wystąpili: 
Thomas Thieme w roli Fausta, 
Blixa Bargeld jako  Mefisto,
Günter Rüger jako Busho, 
Gabriele Völsch jako Małgorzata.

Muzykę napisali Einstürzende Neubauten.

Lista utworów

Twórcy 
 Blixa Bargeld
 N.U. Unruh
 F.M. Einheit
 Alexander Hacke
 Marc Chung

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Einstürzende Neubauten
Ścieżki dźwiękowe do przedstawień scenicznych
Albumy Mute Records
Albumy Potomak